Opus är latin för "verk" (opera i plural) och kan syfta på:

 Opus (begrepp) – ett verk eller ett betydelsefullt alster
 Opus (musikgrupp) – ett österrikiskt pop-rockband
 Opus (tecknad serie) – en tecknad serie av Berke Breathed
 Opus (tidskrift) – om klassisk musik, opera, artister och musikhistoriska företeelser
 Opus (ljudformat) – ett ljudkompressionsformat 
 Opera (Berio) – en opera i tre akter med musik av Luciano Berio
 Opus Group AB – ett svenskt teknologifokuserat och globalt ledande företag på marknaderna för bilprovning och support av avancerade fordon.
Opus Bilprovning – är ett dotterbolag till Opus Group AB. Svenskt bilprovningsföretag som utför kontrollbesiktning och registreringsbesiktning på motorfordon, släpfordon och kategori-3 fordon.

Referenser

Se även
 Opus incertum